Das Bass and Golden Leisure Classic 1982, auch Bass Golden Leisure Classic und ähnliches, war ein einmalig ausgetragenes Snooker-Einladungsturnier im Rahmen der Saison 1981/82. Das Turnier wurde im Juni 1982 kurz nach Ende der Snookerweltmeisterschaft im Golden Leisure Snooker Centre der englischen Stadt Liverpool ausgetragen. Sieger wurde Rex Williams, der im Finale Ray Edmonds mit 4:1 besiegte. Aufzeichnungen über potenziell hohe Breaks sind unbekannt.

Preisgeld 
Als Sponsoren des Turnieres werden Bass und Golden Leisure angenommen, wobei zumindest ersterer Sponsor als gesichert angesehen werden kann. Insgesamt gab es ein Preisgeld von 1.380 Pfund Sterling, von denen mit 750 £ gut die Hälfte auf den Sieger entfielen.

Teilnehmerfeld 
Am Turnier durften nur Spieler teilnehmen, die nicht zu den Top 16 der Weltrangliste gehörten. Somit nahmen insgesamt 26 Spieler am Turnier teil, von denen drei zu diesem Zeitpunkt Amateurspieler waren. Zwanzig dieser Spieler begannen das Turnier mit einer ersten Runde, wobei gleich drei Spieler ihre Spiele kampflos aufgaben und ihre Gegner somit ins Achtelfinale vorrückten. Dort trafen die Sieger der ersten Runde entweder auf einen derselben oder auf einen der verbleibenden Spieler und spielten somit fortan im K.-o.-System den Turniersieger aus. Die erste Runde sowie das später folgende Spiel um Platz Drei wurden im Modus Best of 3 Frames gespielt, während das Achtelfinale, das Viertelfinale und das Halbfinale über maximal fünf und das Endspiel über maximal sieben Frames gingen.

Finale 
Das Finale des Turnieres erreichten mit Rex Williams und Ray Edmonds zwei Engländer und zugleich zwei frühere Weltmeister im English Billiards. Williams hatte auf seinem Weg ins Finale, der mit einem Freilos für die erste Runde begann, zuerst George Scott besiegt, bevor er mit einem Sieg über den schon bekannteren Jackie Rea und den jungen Eugene Hughes das Finale erreichte. Edmonds hatte auch ein Freilos gehabt und war mit zwei Siegen über Clive Everton, der zumeist eher als Snooker-Journalist anstatt als Snookerspieler in Erscheinung trat, und Paul Medati ins Halbfinale eingezogen, wo ihm ein White-wash über den später im Jahrzehnt auf Rang sechs platzierten Mike Hallett gelungen war. Vom Finale selbst sind zwar keine genauen Frameergebnisse vorhanden, doch summa summarum besiegte Williams Edmonds mit 4:1.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1982
Billardturnier in Liverpool